"Heartless" (canção de Kanye West)
"Heartless" (canção de The Weeknd)
Heartless (filme)

Ou ainda
 Heartless também é um ser fictício do Universo de Kingdom Hearts

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema